Душан Титтел (; 27 декабря 1966 года, Наместово, Словацкая СР, ЧССР) — бывший чехословацкий и словацкий футболист, игравший на позиции полузащитника, футбольный тренер. Лучший футболист Словакии 1995, 1996 и 1997 годов.

Клубная карьера 
В 1988 году, будучи полузащитником, дебютировал в футбольной команде «Слован» из Братиславы. Лучшим результатом для «Слована» было 2 место в чемпионате Чехословакии 1990/91. За чехословацкий клуб Душан сыграл 2 матча и забил 1 гол в Кубке обладателей кубков. В 1991 году Душан Титтел перешёл во французский клуб «Ним», за который он затем играл полтора года. В 1993 году он вернулся в «Слован» и занял с ним 3 место в чемпионате Чехословакии. В 1993 году была образована Суперлига Словакии, и Титтел в итоге выиграл ее вместе со «Слованом» три раза подряд. В составе «Слована» полузащитник играл в Кубке УЕФА. В 1997 году он перешёл в трнавский «Спартак», за который играл два сезона в чемпионате Словакии. В 1999 году Душан Титтел перешёл в «Омонию». В сезоне 1999/2000 кипрской лиги футболист сыграл 24 матча и забил 1 гол, «Омония» заняла 2 место в списке лиги. Душан Титтелс командой выиграл кубок Кипра, отыграв весь финальный матч против ФК АПОЭЛ. В кубке УЕФА футболист сыграл 4 матча, а «Омония» проиграла в 1/64 финала «Ювентусу» (2:5 и 0:5). В сезоне 2000/01 словак играл за «Омонию» (6 матчей) и «Слован» (11 матчей и 2 гола). В кубке УЕФА полузащитник сыграл 2 матча в составе «Омонии».

Национальные сборные 
29 августа 1990 года полузащитник сыграл первый матч за сборную Чехословакии против Финляндии (1:1). В 1990—1991 годах он сыграл 6 матчей в отборочном турнире Евро-1992.

30 марта 1994 года Душан сыграл первый матч за сборную Словакии против Мальты: Словакия победила со счётом 2:1. 29 мая 1994 года футболист забил первый гол за сборную, но тот матч Словакия проиграла России со счётом 1:2. В отборочном турнире Евро-1996 Душан сыграл 9 матчей и забил 1 гол. В отборочном турнире чемпионата мира 1998 года Душан сыграл 10 матчей и забил 4 гола, в четырёх матчах он был капитаном команды. В отборочном турнире Евро-2000 полузащитник сыграл 3 матча.

Тренерская карьера 
В 2010 году Душан возглавил «Слован» и выиграл кубок Словакии. В 2015 году он во второй раз возглавил «Слован», но успеха не добился.

Достижения 
Игрок
 Чемпион Словакии: 1993/94, 1994/95, 1995/96;
 Кубок Словакии: 1989, 1994, 1997, 1998;
 Суперкубок Словакии: 1994, 1996;
 Кубок Кипра: 2000;
 Футболист года в Словакии: 1995, 1996, 1997.

Тренер
 Кубок Словакии: 2010.

Ссылки 
 «Слован» в КК 1989/90
 «Омония» в КУ 1999/2000
 «Омония» в КУ 2000/01
 Матчи и голы за сборные Чехословакии и Словакии
 Профиль игрока

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Омония» Никосия